Billy ze Kick est un personnage de Jean Vautrin, dont le patronyme est inspiré directement de celui du bandit américain Billy the Kid. Par la suite, il va désigner :
 Billy-Ze-Kick, le roman de Jean Vautrin où évolue le personnage. Série noire N° 1674, Editions NRF Gallimard. 1974.
 Billy Ze Kick, film français réalisé par Gérard Mordillat, sorti en 1985, tiré du roman.
 Billy Ze Kick et les Gamins en folie, groupe de punk rock / reggae rennais.
 Billy Ze Kick et les Gamins en folie, premier album du groupe.